Mark Knopfler (1949), een Schots zanger en gitarist
 David Knopfler (1952), een Schots zanger, gitarist en liedjesschrijver
 Knopfler, een Duitse waldhorn merk.